Юзеф Виктор Дзядура (; 21 мая 1917,  — 26 сентября 1997, Варшава) — генерал бригады Народного войска польского.

Биография 
Окончил 7 классов средней школы в довоенные годы, работал в кузнице и в деревне у родителей. В 1937—1938 годах проходил воинскую службу в  в Легионово. По окончании школы младших офицеров стал капралом и командиром отделения. В 1939 году некоторое время работал на железной дороге охранником. Участник обороны Польши в сентябре 1939 года, после польского похода РККА попал в плен и отправлен в Сибирь, где работал машинистом до 30 сентября 1940 года.

С 12 июля 1943 года — в Народном войске польском, служил в 1-й и 2-й Варшавских пехотных дивизиях. В составе 2-й Варшавской дивизии имени Генрика Домбровского служил во , будучи командиром взвода и отделения. С августа 1943 года командир взвода противотанковых САУ, 22 августа 1943 года произведён в хорунжие. С 11 сентября 1944 по 31 декабря 1945 года — курсант Офицерской школы 1-й армии Войска польского, 18 декабря 1944 года произведён в подпоручики и командиры роты. Поручик (23 мая 1945 года). С 3 марта по 30 сентября 1947 года слушатель курсов командиров батальонов в Высшей школе пехоты в Рембертуве, до 14 декабря 1949 года исполняющий обязанности начальника штаба и командира .

Майор (27 марта 1948), командир  с 15 декабря 1949 года С 1 октября 1951 по 7 августа 1952 года — на офицерских курсах Академии Генерального штаба. С 8 августа 1952 года — командир , произведён в подполковники. Командир 1-й Варшавской пехотной дивизии с 20 ноября 1952 по 10 октября 1955 года. С 9 июля 1955 года — полковник, с 11 октября 1955 по 7 декабря 1956 — командир . Начальник 3-го отдела Главного управления военной подготовки, комендант Варшавского гарнизона с 1963 года, начальник воеводского военного штаба. В 1959 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР имени К.Е.Ворошилова.

6 октября 1962 года указом Государственного совета ПНР № 42/62 произведён в генералы бригады по предложению Александра Завадского. C 14 октября 1972 по 1 октября 1973 — глава польской военной миссии в Международной комиссии в Корее. Со 2 октября 1973 года в распоряжении Министерства национальной обороны ПНР. 6 июня 1975 года отправлен в отставку по решению Государственной военно-медицинской комиссии.

Награды 
 Командор ордена Возрождения Польши (1974)
 Орден «Знамя Труда» II степени (1963)
 Кавалер ордена Возрождения Польши (1958)
 Серебряный крест ордена Virtuti Militari (1945)
 Крест Храбрых (1945)
 Серебряный крест Заслуги (1951)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (1951)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику»
 Юбилейная медаль «10 лет Народной Польши»
 Юбилейная медаль «30 лет Народной Польши»
 Юбилейная медаль «40 лет Народной Польши»
 Золотая медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1958)
 Серебряная медаль «Вооружённые силы на службе Родине»
 Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине»
 Бронзовая медаль «За заслуги при защите страны» (1967)
 Орден Отечественной войны I степени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Государственного флага II степени (1973)

Примечания

Литература 
 
 
 

Участники обороны Польши в 1939 году
Выпускники Военной академии Генерального штаба